Agamede () ist

in der antiken Geographie:
 Agamede (Lesbos), ein Ort auf der Insel Lesbos

in der griechischen Mythologie:
 Agamede (Tochter des Augeias), Gattin des Mulios
 Agamede (Tochter der Makaria), eponyme Heroin des Ortes auf Lesbos